Esistono più chiese di varie località intitolate a san Pietro con l'epiclesi San Pier Maggiore:
 Chiesa di San Pier Maggiore, un tempo affacciata sull'omonima piazza di Firenze.
 Chiesa di San Pietro Maggiore, a Lucca
 Chiesa di San Pier Maggiore a Pistoia.